Taunton (Engeland), een plaats in het Engelse graafschap Somerset
Taunton Deane, een district in het Engelse graafschap Somerset
Taunton (Massachusetts), een plaats in de Amerikaanse staat Massachusetts
Taunton (Minnesota), een plaats in de Amerikaanse staat Minnesota
Taunton (auto), een voormalig Belgisch automerk (1922)